Серо де ла Љувија има више значења:

 Серо де ла Љувија, Серо дел Агва (Тлакоачистлавака), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Серо де ла Љувија (Кочоапа ел Гранде), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Серо де ла Љувија (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику